A 2008-as wimbledoni teniszbajnokság férfiversenyét Rafael Nadal nyerte a címvédő Roger Federer előtt.

Kiemeltek 

  Roger Federer (Döntő)
  '''Rafael Nadal (Bajnok)
  Novak Đoković (második kör)
  Nyikolaj Davigyenko (első kör)
  David Ferrer (harmadik kör)
  Andy Roddick (második kör)
  David Nalbandian (első kör)
  Richard Gasquet (negyedik kör)
  James Blake (második kör)
  Márkosz Pagdatísz (negyedik kör)
  Tomáš Berdych (harmadik kör)
  Andy Murray (Negyeddöntő)
  Stanislas Wawrinka (negyedik kör)
  Paul-Henri Mathieu (harmadik kör)
  Fernando González (második kör)
  Radek Štěpánek ''(harmadik kör)

 Mihail Juzsnij ''(negyedik kör)
 Ivo Karlović ''(első kör)
 Nicolás Almagro ''(második kör)
 Lleyton Hewitt ''(negyedik kör)
 Juan Carlos Ferrero ''(második kör)
 Fernando Verdasco ''(negyedik kör)
 Tommy Robredo ''(második kör)
 Jarkko Nieminen ''(második kör)
 Dmitrij Turszunov ''(harmadik kör)
 Ivan Ljubičić ''(első kör)
 Nicolas Kiefer ''(harmadik kör)
 Gilles Simon ''(harmadik kör)
 Andreas Seppi ''(harmadik kör)
 Gaël Monfils ''(visszalépett)
 Feliciano López ''(Negyeddöntő)
 Michaël Llodra ''(első kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Negyedik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források 
 Főtábla eredményei

Ferfiegyes